Le qualificazioni del singolare maschile dell'Australian Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Luca Vanni (primo turno)
  Ruben Bemelmans (ultimo turno)
  Tim Smyczek (qualificato)
  Alejandro Falla (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)
  Gō Soeda (secondo turno)
  Michael Berrer (secondo turno)
  Radu Albot (secondo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (ultimo turno)
  Yūichi Sugita (qualificato)
  Tatsuma Itō (qualificato)
  Kimmer Coppejans (secondo turno)
  Dustin Brown (primo turno)
  John-Patrick Smith (secondo turno)

  Bjorn Fratangelo (ultimo turno, lucky loser)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno) 
  Ryan Harrison (qualificato)
  Gastão Elias (primo turno) 
  Jared Donaldson (primo turno)      
  Mirza Bašić (qualificato)
  Norbert Gombos (secondo turno)
  Alejandro González (ultimo turno)
  Elias Ymer (primo turno)
  Thomas Fabbiano (secondo turno)
  Blaž Rola (primo turno)
  Igor Sijsling (secondo turno)
  Kenny De Schepper (ultimo turno)  
  Daniel Brands (qualificato)    
  André Ghem (primo turno)
  Dennis Novikov (ultimo turno)

Qualificati

  Daniel Evans
  Jozef Kovalík
  Tim Smyczek
  Wu Di
  Radek Štěpánek
  Mirza Bašić
  Ryan Harrison 
  Peter Gojowczyk

  Taylor Fritz
  Daniel Brands 
  Pierre-Hugues Herbert
  Yūichi Sugita
  Tatsuma Itō
  Stéphane Robert
  Marco Trungelliti 
  Renzo Olivo

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 

Australian Open 2016
ATP World Tour 2016